Hobbit, um dos povos das obras de J. R. Tolkien.
 Hobbit, espécie humana descoberta em 2003 através da arqueologia.
 O Hobbit, livro de J. R. Tolkien.
 O Hobbit, série de três prequela da obra de J. R. R. Tolkien.

Desambiguação